Morf (av grekiska μορφή morphé, ’form’) kan avse:

 Morf – inom lingvistiken förekomsten av ett morfem i en kontext, se allomorf,
 Morf – inom zoologin en variant inom en art, som inte är strikt geografiskt avgränsad, se Polymorfism (biologi)